Казахстан на летних Олимпийских играх 2012 представлен 115 спортсменами в 20 видах спорта.

Медали

Изменение в медальном зачете 
Казахстан из-за потери медалей по тяжёлой атлетике вместо 12 общекомандного место занял только 24 место. Также Казахстан занял второе место по выявленным спортсменам в допинге, отстав только от России.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В утешительный заезд попадали спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

 Женщины

Бокс 

 Мужчины

 Женщины

Борьба 

 Мужчины
 Вольная борьба

 Греко-римская борьба

 Женщины

Велоспорт

Шоссе 
 Мужчины

Водные виды спорта

Водное поло 

 Мужчины

 Результаты
 Группа A

Итоговое место — 11

Плавание 

Спортсменов — 4

В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Открытая вода

 Женщины

Синхронное плавание

Гимнастика

Спортивная гимнастика 

 Мужчины

 Женщины

Художественная гимнастика

Гребля на байдарках и каноэ

Гладкая вода 
 Мужчины

 Женщины

Гребной слалом 

Мужчины

Дзюдо 

 Мужчины

 Женщины

Лёгкая атлетика 

 Мужчины

 Женщины

Современное пятиборье 

Спортсменов — 2

Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и бег. Впервые в истории соревнования по современному пятиборью проводились в новом формате. Бег и стрельба были объединены в один вид — комбайн. В комбайне спортсмены стартовали с гандикапом, набранным за предыдущие три дисциплины (4 очка = 1 секунда). Олимпийским чемпионом становится спортсмен, который пересекает финишную линию первым.

 Мужчины

Стрельба 

 Мужчины

 Женщины

Стрельба из лука 

 Спортсменов — 2

 Мужчины

 Женщины

Тхэквондо 

 Мужчины

 Женщины

Теннис 

 Спортсменов — 3

 Мужчины

 Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 8

Мужчины

Женщины

Фехтование 

 Спортсменов — 3
 
В индивидуальных соревнованиях спортсмены сражаются три раунда по три минуты, либо до того момента, как один из спортсменов нанесёт 15 уколов. Если по окончании времени в поединке зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительная минута до «золотого» укола.
 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 Сборная Казахстана  на сайте sports-reference.com 
 Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан 
 

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года
2012